Департамент Аверон региона Окситания состоит из 23 кантонов.

История 
До 2015 года в департамент Аверон входило 46 кантонов, составляющих 3 округа. По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Аверон уменьшилось с 46 до 23, причём только 2 кантона сохранили своё название. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года.

Список кантонов 
В списке представлены кантоны департамента Аверон, возможна сортировка по всем параметрам. Информация о населении, площади и составе кантонов основана на данных INSEE и декрете 2014 года.

Состав до 2015 года 
До 2015 года в департамент Аверон входило 46 кантонов:

См. также 
 Коммуны департамента Аверон
 Департамент Аверон

Примечания 

 
Аверон